Seymour es un personaje del juego Final Fantasy X. Es hijo de Jyscal, un guado venerable de Yevon, y una humana. Es líder de los Guado, puesto que ocupaba su difunto padre. Es un hombre alto de 28 años. Presenta características de las dos razas a las que pertenece, sus manos son grandes al igual que sus uñas, pero tiene piel humana. Tiene el pelo largo y de color celeste. No demuestra su odio, sino que permanece tranquilo. 

A pesar de ser un parricida, nadie conocía esta información, pero una esfera de Jyscal lo reveló todo. En su primera aparición parece un aliado, al luchar contra un brote de Sinh pero es todo lo contrario. Aunque durante su infancia fue discriminado por no ser totalmente ni humano, ni guado, llegó a ser muy querido entre los creyentes de Yevon. 

En el juego Seymour tiene una personalidad arrogante. Cuando Yuna y sus compañeros llegan a Guadosalam, este pide la mano de Yuna, esta se niega hasta que llega a sus manos una esfera en la que Jyscal dice haber muerto por ser envenenado por Seymour, y que este es malvado y quiere destruir Spira. Seymour está sediento de poder, tanto que su madre se sacrificó cuando este era un niño para ofrecerse como el eón, Ánima. Un poderoso monstruo que irradia dolor y ataca con él. En el templo helado de Macalania, los guardianes de Yuna se encuentra con él, donde es asesinado por estos al defenderse de sus ataques. Los soldados de Seymour persiguen a Yuna, quien cae al lago y finalmente llega a un desierto. Los compañeros de Yuna no la encuentran. Seymour prepara su boda para, según él, hacer feliz a Spira. Tidus y sus compañeros no consiguen detener la boda, pero escapan con Yuna. Seymour mata a unos soldados y a Kinoc, un venerable de Yevon. Con sus espíritus consigue convertirse en un monstruo y conseguir parte del poder que ansiaba.

Se pelea cuatro veces durante la historia, la primera en Macalania, después en la entrada a Bevelle, luego en el Monte Gagazet y finalmente dentro de Sin. Va cambiando de nombre en este orden:

Seymour,
Seymour Natus,
Seymour Flux,
Seymour Omnis.

Solo en la primera batalla utiliza el eón Anima, en las demás utiliza otros métodos.

Las verdaderas intenciones de Seymour era casarse con Yuna para convertirse en su guardián y así convertirse en su eón supremo, de ese modo al matar a sihn él se convertiría en el nuevo sihn y destruiría Spira para darle la calma eterna. 

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーX#重要人物
en:Characters of Final Fantasy X and X-2#Seymour Guado
fr:Personnages de Final Fantasy X et X-2#Seymour
it:Personaggi di Final Fantasy X#Seymour Guado